Il tenga è stata una moneta storica in diverse aree ora parti  dell'Uzbekistan. Vedi:
Tenga di Bukhara
Tenga di Kokand
Tenga di Khwarazm